British Chess Magazine, revista degana internacional d'escacs
 Banc Comercial del Marroc, antic banc del Marroc integrat a Attijariwafa Bank
 BCM Gravelines (del nom en francès Basket Club Maritime), club de bàsquet amb seu a Gravelines (França)